Knothe ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Knothe (1929–2000), deutscher Dirigent
 Gösta Knothe (* 1948), deutscher Regisseur, Schauspieler, Hochschullehrer und Autor
 Hans Knothe († 2015), deutscher Mediziner
 Hans-Georg Knothe (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Knothe (1870–1953), deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Hermann Knothe (1821–1903), Landeshistoriker der Oberlausitz
 Hermann Knothe-Seeck (1836–1911), deutscher Architekt und Baubeamter
 Hermann Robert Knothe (1815–1892), königlich preußischer Generalleutnant
 Hermann R. O. Knothe (1891–1961), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Jan Knothe (1912–1977), polnischer Architekt, Grafiker und Dichter
 Klaus Knothe (1937–2021), deutscher Hochschullehrer und Ingenieurwissenschaftler
 Noel Knothe (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Paul Knothe (1897–1988), deutscher Maler
 Werner Knothe (1900–1967), deutscher Röntgenologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Knote